Avenida Colón o Avenida Cristóbal Colón es el nombre usado:

En Argentina 
 para la Avenida Colón, ubicada en la ciudad de Mar del Plata;
 para la Avenida Paseo Colón, ubicada en la ciudad de Buenos Aires; o
 para la Avenida Colón, ubicada en la ciudad de Córdoba.

En Chile 
 para la Avenida Cristóbal Colón ubicada en Santiago de Chile, en la comuna de Las Condes;
 para la Avenida Cristóbal Colón ubicada en la ciudad de Talcahuano, en las comunas de Talcahuano y Hualpén; o
 para la Avenida Colón ubicada en Valparaíso.

En Colombia 
 para la Avenida Centenario ubicada en Bogotá, también llamada Avenida Colón.
 para la Avenida Colón ubicada en Calarcá.

En Nicaragua 
 para la Avenida Colón, localizada en la ciudad de Managua.